Гоно́рий ( от  — «почётный», «приносящий честь», «славный») — мужское имя латинского происхождения. Женский аналог — Гоно́рия ().

Известные персоны

Государственные деятели 
 Паулин Гонорий (сер. IV века н. э.) — консул Римской империи (334 год)
 Гонорий (384—423) — западноримский император (395—423)
 Юста Грата Гонория (ок. 417 — после 452) — сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III
 Гонорий (VI век н. э.) — префект Рима (535—536)

Церковные деятели 
 Гонорий (ум. 586) — епископ Брешии
 Гонорий Амьенский (иначе Гонорат) (ок. 600) — епископ Амьена (ок. 554 или ок. 588)
 Венанций Гонорий Клементиан Фортунат (между 530 и 540 — ок. 600 или 609) — епископ Пуатье (примерно с 600)
 Гонорий I (ум. 638) — папа римский (625—638)
 Гонорий Кентерберийский (ум. 653) — архиепископ Кентерберийский (627—653)
 Гонорий Эксский (иначе Оноре) (ум. не позднее 878) — архиепископ Экс-ан-Прованса (не ранее 829 — не позднее 878)
 Гонорий II (ум. 1072) — антипапа (1061—1072)
 Гонорий II (ок. 1036—1130) — папа римский (1124—1130)
 Гонорий Кентский (иначе Гонорий Магистр) (ум. 1210) — архидьякон Ричмондский (1198-после 1208) и юрист канонического права
 Гонорий III (1148—1227) — папа римский (1216—1227)
 Гонорий IV (ок. 1210—1287) — папа римский (1285—1287)

Прочие 
 Юлий Гонорий (кон. IV—V века н. э.) — географ поздней античности, автор «Космографии» («»)
 Гонорий Августодунский (ок. 1080 — ок. 1156) — христианский теолог-схоласт, историк, географ
 Гонорий Фиванский (даты жизни не установлены) — средневековый оккультист, автор «Заклятой книги Гонория» (ок. XIII века н. э.) («», известной также, как «Liber Sacer», «Liber Sacratus», «Liber Consecratus» или «Гримуар Гонория») и предполагаемый автор Фиванского алфавита. Традиционно отождествляется либо с папой римским Гонорием I, либо с папой римским Гонорием III.

Литературные персонажи 
 Гонорий — персонаж «Трилогии Бартимеуса», цикла произведений британского писателя Джонатана Страуда

См. также 
 Оноре (значения)
 Honor
 Хонос